Amawk ist der Name:
 eines Berges im US-Bundesstaat Alaska, siehe Amawk Mountain
 eines Flusses im US-Bundesstaat Alaska, siehe Amawk Creek (Yukon-Koyukuk)